O VLS Gama foi uma variante do foguete brasileiro VLS proposto pelo Programa Cruzeiro do Sul com base no VLS Beta. O mesmo seria destinado a missões de cargas úteis de cerca de 1.000 kg em órbitas heliossíncronas e polares. Ele seria um veículo de lançamento intermediário ficando entre os veículos de menor e dos de maior porte que constituem a família do Programa Cruzeiro do Sul. Mas como o Programa Cruzeiro do Sul encontra-se atualmente praticamente congelado, provavelmente esta varante não será desenvolvida.

Características 
O VLS Gama seria formado por apenas dois estágios, ambos de combustível líquido. O primeiro teria empuxo de 150 toneladas e o segundo usaria o mesmo motor do estágio superior do foguete VLS Beta, mas com maiores quantidades de combustível. O mesmo era para ter capacidade para lançar grandes cargas em órbitas heliossíncronas, e poderia lançar 1.000 kg em órbitas de até 800 km de altitude.

Ver também 
 VLS-1
 VLS Alfa
 VLS Beta
 VLS Delta
 VLS Epsilon

Programa espacial brasileiro
Veículos lançadores de satélites
Foguetes e mísseis